Die Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1998 war die vierte Austragung des Weltmeisterschaftsturnieres für Männer im Beachsoccer. Zum ersten Mal nahmen 10 Teilnehmer an dem Turnier teil. Das Turnier fand vom 17. bis zum 25. Januar 1998 in Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien zum vierten Mal in Folge statt.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizierten sich erstmals 10 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3. 

|}

Finale 

|}

Auszeichnungen 
 Bester Spieler:  Júnior
 Torschützenkönig:  Júnior (14 Tore)
 Bester Torwart:  Paulo Sérgio

1998
Fußballveranstaltung 1998
Fußball (Brasilien)
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro